Паиа () — статистически обособленная местность на северном побережье острова Мауи округа Мауи (штат Гавайи, США).

В Паиа расположены нескольких ресторанов, картинных галерей, магазинов досок для серфинга и других фирм, ориентированных на туризм. Здесь же находится одноимённый поселению «рыбный рынок», который известен по всему острову своей мексиканской и гавайской пищей.

Поблизости от Паиа имеются всемирно известные прибрежные места для занятий виндсерфингом.

География 
Согласно Бюро переписи населения США статистически обособленная местность Паиа имеет общую площадь 19,3 квадратных километров, из которых 15,9 км2 относится к суше и 3,4 км2 или 17,84 % — к водным ресурсам.

Демография 
По данным переписи населения за 2000 год в Паиа проживало 2499 человек, насчитывалось 783 домашних хозяйства, 551 семья и 890 жилых домов.

Расовый состав Паиа по данным переписи распределился следующим образом: 33,45 % белых, 0,32 % — чёрных или афроамериканцев, 0,6 % — коренных американцев, 27,13 % — азиатов, 8,8 % — коренных жителей тихоокеанских островов, 28,45 % — представителей смешанных рас, 1,24 % — других народностей. Испаноговорящие составили 10,92 % населения.

Из 783 домашних хозяйств в 35,4 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 50,2 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 13,4 % семей женщины проживали без мужей, 29,6 % не имели семьи. 18,6 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 5,4 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,1 человек, а средний размер семьи — 3,58 человек.

Население Паиа по возрастному диапазону (данные переписи 2000 года) распределилось следующим образом: 26,6 % — жители младше 18 лет, 10,8 % — между 18 и 24 годами, 32,2 % — от 25 до 44 лет, 22 % — от 45 до 64 лет и 8,5 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 34 года. На каждые 100 женщин приходилось 104,2 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 104,3 мужчин также старше 18 лет.

Экономика 
Средний доход на одно домашнее хозяйство Паиа составил 51 696 долларов США, а средний доход на одну семью — 57 981 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 31 302 доллара в год против 27 500 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения составил 18 644 доллара в год. 6 % от всего числа семей в местности и 8,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности, при этом 7,4 % из них были моложе 18 лет и 2 % — в возрасте 65 лет и старше.

Фотогалерея

Примечания 

Статистически обособленные местности округа Мауи, Гавайи